Veronika Zobel (ur. 10 listopada 1994 w Oberstdorfie) – niemiecka skoczkini narciarska, reprezentantka SC Oberstdorf.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 3 stycznia 2010 w Baiersbronn podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki na odległość 62 m na skoczni normalnej.

7 stycznia 2012 w trzecim w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 28. miejsce, po skoku na odległość 84,5 m.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Oberstdorfie